Carniola (roca)
 Carniola (regió eslovena), regió d'Eslovènia al voltant de la capital eslovena Ljubljana 
 Carniola Interior
 Alta Carniola, regió tradicional d'Eslovènia 
 Baixa Carniola
 Ducat de Carniola
 Marca de Carniola